Wanderer může být:
 Wanderer – německý výrobce automobilů
 Wanderer (hra) – počítačová hra
 Wanderer (shell) – typ počítačového programu – grafický shell